grupa winylowa
 winyl – potoczne określenie tworzywa sztucznego polichlorku winylu
 winyl – potoczne określenie płyty gramofonowej